Wang Yafan era la detentrice del titolo, ma è stata eliminata al primo turno da Wang Xiyu.

In finale Heather Watson ha sconfitto Leylah Fernandez con il punteggio di 6-4, 68-7, 6-1.

Teste di serie 

  Sloane Stephens (primo turno)
  Wang Yafan (primo turno)
  Marie Bouzková (primo turno)
  Lauren Davis (primo turno)

  Venus Williams (primo turno)
  Zhu Lin (quarti di finale)
  Heather Watson (campionessa)
  Nao Hibino (secondo turno)

Qualificate 

  Usue Maitane Arconada (primo turno)
  Caroline Dolehide (secondo turno)
  Sara Errani (secondo turno)

  Leylah Fernandez (finale)
  Kaja Juvan (secondo turno)
  Wang Xiyu (semifinale)

Lucky loser 

  Francesca Di Lorenzo (primo turno)

Wildcard 

  Katie Volynets (secondo turno)
  Venus Williams (primo turno)

  Renata Zarazúa (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2020